

Wydarzenia 

 Założona została Megara Hyblaja przez osadników z Megary.
 Diokles z Koryntu zwyciężył w biegu na igrzyskach w Olimpii.